Dans l'antiquité, Épidaure (en grec ancien  / ) était une cité grecque de la côte de l'Argolide ; la « municipalité d'Épidaure » est une circonscription administrative moderne dont le siège est la localité de Lygourio.
 le village moderne d' est situé à proximité du site de la ville antique ;
 le village de Piáda (Πιάδα) a été rebaptisé Néa Epídavros (Nouvelle-Épidaure) après l'indépendance de la Grèce au . Il a abrité en 1822 l'Assemblée nationale d'Épidaure, qui fut la première réunion de ce qui est devenu de nos jours le Parlement hellénique ;
 le village d'Áno Epídavros (Haute-Épidaure) est une autre localité des environs ;
 l'ancienne « municipalité de l'Asklépion (d'Épidaure) » a fusionné en 2010 avec l'ancienne municipalité d'Épidaure pour former l'actuelle municipalité.
 le  sanctuaire d'Épidaure, dédié à Asclépios, dont fait partie le théâtre d'Épidaure, est un important site archéologique se trouvant sur son territoire ;
 La ville d'Épidaure Liméra (ou Limira) est une ancienne cité grecque antique, fondée par des colons d'Épidaure, située sur la côte de Laconie, à proximité de l'actuelle Monemvasia. Elle a donné son nom à l'une des péninsules du Péloponnèse.
 La ville de Cavtat, sur la côte dalmate (Croatie), fondée par des colons d'Épidaure, portait le même nom dans l'Antiquité.
 Epidaure est le pôle prévention de l'Institut régional du Cancer de Montpellier.